Twemlow ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin Twemlow, britischer Motorradrennfahrer
 Kenneth Twemlow, britischer Motorradrennfahrer